EPP steht als Abkürzung für:

 Ejército del Pueblo Paraguayo, eine paraguayische Guerilla-Organisation, siehe Paraguayische Volksarmee
 Electric Power Plant, Generatorfahrzeug für das Flugabwehrraketensystem Patriot, siehe MIM-104 Patriot #Stromversorgung
 Encrypting PIN Pad, ein Modul zur sicheren Eingabe und Verschlüsselung von Daten
 Enhanced Parallel Port, Modus einer parallelen Schnittstelle eines Computers
 Energiepreispauschale
 Erwerbspersonenpotential
 Erythropoetische Protoporphyrie, eine genetisch bedingte Blutbildungsstörung
 Europäische politische Partei
 Europäischer Paddel-Pass, Qualifikationsnachweis im Kanusport
 European People’s Party, siehe Europäische Volkspartei
 Expandiertes Polypropylen, Partikelschaumstoff, siehe Polypropylen-Schaum
 Extensible Provisioning Protocol

ePP steht als Abkürzung für:

 enklitisches Personal-, oder Possessivpronomen, z. B. in der althebräischen Sprache, siehe Althebräische Grammatik#Personal- und Possessivpronomen

Epp ist der Familienname folgender Personen:
 Claas Epp (1803–1881), Dorfschulze von Fürstenwerder
 Dominik Epp (1776–1848), Schweizer Gutsbesitzer und Politiker
 Elisabeth Epp geb. Eschbaum (1910–2000), deutsch-österreichische Schauspielerin
 Frank H. Epp (1929–1986), kanadischer Historiker
 Franz Ritter von Epp (1868–1947), deutscher Berufssoldat und nationalsozialistischer Politiker

 George Edward Epp (1885–1970), US-amerikanischer Bischof
 Jake Epp (* 1939), kanadischer Politiker und Wirtschaftsmanager
 Josef Epp (1920–1989), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Leon Epp (1905–1968), österreichischer Schauspieler, Regisseur und Theaterdirektor

 Paul Epp (* 1877), deutscher Landwirt und Politiker (DDP)
 Reuben Epp (1920–2009), plautdietscher Autor
 Rudolf Epp (1834–1910), deutscher Maler

 Thomas Epp (* 1968), deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer
 Verena Epp (* 1959), deutsche Historikerin

Siehe auch:
 EBB
 EP
 Freikorps Epp

Abkürzung